PPT eller ppt kan henvise til flere artikler:
 Parts per trillion - andele per billion
 Parents Preference Test (PPT) – en psykologisk forældrestilstest
 Parti Progressiste Tchadien – et politisk parti i Tchad